Zum Lamm steht für
 Brauerei Zum Lamm, Nennslingen
Zum Lamm ist der Name folgender Gasthöfe:

 Gasthaus zum Lamm (Ditzingen), Ditzingen, Baden-Württemberg
 Gasthaus zum Lamm (Frankenbach), Heilbronn-Frankenbach, Baden-Württemberg 
 Gasthof Zum Lamm (Volkach), Volkach, Bayern